Мевля () — словенская фамилия. Известные носители:

 Мевля, Миха (род. 1990) — словенский футболист. 
 Мевля, Нейч (род. 1990) — словенский футболист. Брат-близнец Михи Мевля